Инфешта (Паредеш-де-Кора) — район в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу. 
 Инфешта (Селорику-де-Башту) — район в Португалии, входит в округ Брага.